Josef Kisser ist der Name folgender Personen:

* Josef Kisser (Theologe) (1812–1893), österreichischer Theologe und Hochschullehrer 
 Josef Georg Kisser (1899–1984), österreichischer Botaniker und Hochschullehrer